De Serie A 1988/89 was het 86ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 58ste seizoen van de Serie A. Inter werd kampioen.

Eindstand 

1.AC Milan plaatste zich voor de Europacup I 1989/90 als verdedigend kampioen.
2.AC Fiorentina plaatste zich voor de UEFA Cup door betere onderlinge confrontaties met AS Roma.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1988/89 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

Internazionale

Bijgaand een overzicht van de spelers van Internazionale, die in het seizoen 1988/89 onder leiding van trainer-coach Giovanni Trapattoni voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Coppa Italia 1988/89
AC Milan in het seizoen 1988/89

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1988/89